Дражен Кутлеша (, , Томиславград) — хорватский епископ, возглавляющий епархию Пореча и Пулы с 14 июня 2012 года.

Биография 
Родился 25 сентября 1968 года в г. Томиславград (Босния и Герцеговина) в семье боснийских хорватов. После окончания гимназии в Дубровнике, продолжил обучение в высшей духовной семинарии в Сараево. Во время заключительного для Кутлеши курса обучения в 1992—1993 годах семинария Сараево был переведён в город Бол из-за начавшейся боснийской войны. По окончании учёбы 29 июня 1993 года рукоположён в священники.

После рукоположения служил в приходах епархии Мостар-Дувно и параллельно углублял образование на кафедре теологии Загребского университета. В 1994 году получил степень бакалавра богословия. С 1995 года обучался в Папском Урбанианском университете в Риме. В 1997 году получил степень магистра, а в 2001 году защитил докторскую диссертацию в области канонического права в Папском Урбанианском университете.

С 1993 по 1995 год — викарий в соборе Мостара. Затем выполнял обязанности доцента кафедры канонического права в Богословском институте Мостара, вице-канцлера епископской курии, принимал участие в работе Конференции католических епископов Боснии и Герцеговины.

В 2006 году переехал в Рим в связи с назначением в состав Конгрегации по делам епископов. В 2011 года принимал участие в работе Конгрегации богослужения и дисциплины таинств. 13 мая 2011 года получил почётный титул капеллана Его Святейшества с правом именоваться монсеньором.

17 октября 2011 года назначен папой Бенедиктом XVI епископом-коадъютором епархии Пореча и Пулы. 10 декабря 2011 года был рукоположён в епископы, главным консекратором был кардинал Марк Уэлле. 14 июня 2012 года после отставки своего предшественника, епископа Ивана Милована, наследовал ему на кафедре Пореча и Пулы, которую он занимает по сей день.

Входит в состав Конференции католических епископов Хорватии. Автор нескольких публикаций. Владеет итальянским, немецким и английскими языками.

Примечания

Ссылки 
 Епископ Кутлеша на сайте Конференции католических епископов Хорватии
 Биография на сайте епархии Мостар-Дувно
 Životopis mons. Dražena Kutleše
 Епископ Кутлеша на catholic-hierarchy.org
 Епископ Кутлеша на www.gcatholic.org

Католические епископы Хорватии